Uhyst bezeichnet Ortschaften in Sachsen, Deutschland:

 Uhyst (Spree), Ortsteil der Gemeinde Boxberg/O.L. im Landkreis Görlitz
 Uhyst am Taucher, Ortsteil der Gemeinde Burkau im Landkreis Bautzen

Siehe auch:
 Újezd